Carbondale Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Carbondale Township, dans le comté de Jackson, en Illinois.
 , dans le comté de Lackawanna, en Pennsylvanie.
Homonymie de townships